

Geografia da Alemanha
Freiberga — município alemão da região da Saxônia
Freiberga (distrito) — distrito alemão da região da Saxônia
Freiberg (Baden-Württemberg) — da região de Estugarda

Outros usos
Vaira Vīķe-Freiberga — ex-presidente da Letónia
Příbor - município checo da região da Morávia

Desambiguações de topônimos